Archaeobatrachia (Neolatijn archaeo, "oude" + batrachia ("kikkers")) zijn een onderorde van de kikkers. De andere twee onderorden zijn de minder ontwikkelde Mesobatrachia en de juist verder ontwikkelde Neobatrachia, waartoe de meeste soorten kikvorsachtigen behoren.

De wetenschappelijke naam van de groep werd voor het eerst voorgesteld door Osvaldo Alfredo Reig in 1958. Er zijn vier families, zeven geslachten en ongeveer 25 verschillende soorten, de Neobatrachia heeft ter vergelijking ongeveer 6600 soorten. De Mesobatrachia telt ongeveer 170 soorten.

De kikkers die behoren tot Archaeobatrachia komen vooral voor in Borneo, Eurazië, de Filipijnen, Nieuw-Zeeland en de noordwestkust van Noord-Amerika.

Families
Het onderverdelen van verschillende families van de kikkers tussen Archaeo-, Meso- en Neobatrachia is echter controversieel. Naarmate de families en hun geslachten verder worden onderzocht en door meer kennis op te doen wordt de indeling onduidelijker aangezien meer kikkers dezelfde kenmerken bevatten die gelden voor meerdere ordes en onderordes.

De volgende lijst met de bijhorende families voor Neobatrachia en cladogram zijn gebaseerd op Frost et al. (2006), Heinicke et al. (2009) en Pyron en Wiens (2011).
 Familie: Ascaphidae (Staartkikkers)
 Familie: Alytidae 
 Familie: Bombinatoridae
 Familie: Leiopelmatidae  (Nieuw-Zeelandse oerkikkers)

Cladogram
De volgende cladogram weergeeft de indeling van de 3 onderordes van de kikkers. Archaeobatrachia wordt weergeven met A; Mesobatrachia wordt weergeven als M. Neobatrachia wordt opgesplitst in 2 clades; Hyloidea en Ranoidea, die samen 9 superfamilies en 48 families bevatten.

Externe link 
  Britannica - Anura - Classification

Bronvermelding

Kikkers